Епархия Маргариты () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Ла-Асунсьон, остров Маргарита, Венесуэла. Епархия Маргариты входит в митрополию Куманы. Кафедральным собором епархии Маргариты является церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

История 
18 июля 1969 года Папа Римский Павел VI издал буллу «Verba Christi», которой учредил епархию Маргариты, выделив её из епархии Куманы (сегодня — архиепархия Куманы). Первоначально епархия Маргариты являлась суффраганной по отношению к архиепархии Сьюдад-Боливара.

16 мая 1992 года епархия Маргариты стала частью церковной провинции Куманы.

Ординарии епархии 
 епископ Франсиско де Гурусеага Итурриса (18.06.1969 — 2.10.1973), назначен епископом Ла-Гуайры;
 епископ Тулио Мануэль Чиривелла Варела (5.04.1974 — 18.10.1982), назначен архиепископом Баркисимето;
 епископ Сесар Рамон Ортега Эррера (25.08.1983 — 15.07.1998), назначен епископом Барселоны;
 епископ Рафаэль Рамон Конде Альфонсо (18.03.1999 — 12.02.2008), назначен епископом Маракая;
 епископ Хорхе Анибал Кинтеро Чакон (19.12.2008 — 11.07.2014), назначен епископом Барселоны;
 епископ Фернандо Хосе Кастро Агуайо (с 4 августа 2015 года).

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла «Verba Christi»

Ссылки 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 

Католические епархии Венесуэлы